

Patronyme 

 Andreas Aebi (né en 1958), un homme politique suisse ;
 Ermanno Aebi (1892-1976), un footballeur international italien ;
 Irène Aebi (née en 1939), une violoncelliste, violoniste et vocaliste suisse.

Autre 
Aebi peut aussi désigner :
 Aebi, une entreprise suisse fabricante de machines agricoles et de voirie.